pustka:
 1. brak kogokolwiek lub czegokolwiek w jakimś pomieszczeniu, miejscu, na jakiejś przestrzeni
 2. obszar niezaludniony lub opuszczony przez ludzi
 3. brak zajęć lub niemożność działania
 4. stan niemocy intelektualnej lub stan psychiczny polegający na braku intensywnych uczuć, doznań
 pustka – pojęcie z dziedziny astronomii
 pustka – pojęcie z dziedziny psychologii i psychiatrii

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Pustka – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Pustka – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Pustka – część wsi Wola Mędrzechowska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Mędrzechów
 Pustka – część wsi Dominikowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Pustka – część wsi Łabowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Pustka – przysiółek wsi Frycowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Pustka – część wsi Łobzowo w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Pustka – część wsi Niesiołowice w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca

Inne 
 Pustka (In a Lonely Place) – film z 1950 roku
 Pustka (Desperate Characters) – film z 1971 roku
 Pustka (Avakúma) – wymiar w Tolkienowskiej mitologii Śródziemia
 Pustka - potok,  dopływ Przegini w zlewni Raby

Zobacz też 

 Pustki
 Siunjata

Przypisy